Новгородская летопись — многозначный термин.

История 
Новгородская летопись — летопись, составленная в Новгороде или Новгородской земле (XI—XVII века).

Историография 
Новгородская летопись — принятое в историографии название ряда летописей, в основном составленных в Новгороде или Новгородской земле.

Новгородские летописи с условным номером
Номер отражает порядок, в котором они были опубликованы при первом издании в «Полном собрании русских летописей» (1841—):
 Новгородская первая летопись
 Новгородская вторая летопись
 Новгородская третья летопись
 Новгородская четвёртая летопись
 Новгородская летопись Дубровского (Новгородская четвёртая летопись по списку Дубровского)
 Новгородская пятая летопись (особая редакция Новгородской четвёртой летописи)
 Новгородская Хронографическая летопись (Хронографический список Новгородской четвёртой летописи, или Хронографический список Новгородской пятой летописи)

Другие
 Новгородская владычная летопись
 Новгородская Карамзинская летопись
 Новгородская Забелинская летопись
 Новгородская Погодинская летопись

См. также 
 Новгородско-Софийский свод
 Софийская летопись

Древнерусские летописи